Kušej ist der Familienname folgender Personen:

 Gorazd Kušej (1907–1985), jugoslawischer Jurist
 Martin Kušej (* 1961), österreichischer Theaterregisseur, Opernregisseur und Intendant
 Radoslav Kušej (1875–1941), Jurist
 Vasil Kušej (* 2000), tschechischer Fußballspieler